

Cinéma et télévision 
 Echoes est un film américain réalisé par Arthur Allan Seidelman en 1983.
 Echoes est une mini-série britannique réalisée par Barbara Rennie en 1988.
 Echoes est un film américano-japonais réalisé par Atsushi Funahashi en 2002.
 Echoes est un court-métrage néo-zélandais réalisé par Noor Razzak en 2003.
 Echoes est un court-métrage américain réalisé par Cedic K. Williams en 2004.
 Echoes est un court-métrage américain réalisé par Cedi Ali Rajah en 2006.

Musique 
 Echoes est une pièce musicale de Pink Floyd sortie en 1971.
 Echoes est un album de Wally Badarou sorti en 1984.
 Echoes est un album de Matt Bianco sorti en 2002.
 Echoes est un album de The Rapture sorti en 2003.
 ECHOES est le nom d'un groupe de rock japonais des années 1980 fondé par le futur romancier Hitonari Tsuji
 Echoes est le nom d'un groupe de rock progressif originaire de Rouen, fondé en 2002.

Littérature 
 Echoes est un manga de Kei Sanbe.